Švehlovo náměstí, pojmenování po Antonínu Švehlovi, neslo několik českých náměstí:
 Švehlovo náměstí (České Budějovice) – od roku 1934, dnes Senovážné náměstí
 Švehlovo náměstí (Hostivař) – v letech 1940–1945, dnes Hostivařské náměstí